Sinan Gümüş (1994), een Turks-Duits voetballer
 Asielzaak Gümüş, een juridische strijd rond het kleermakersgezin Gümüş, dat in 1997 Nederland werd uitgezet
 Gümüş (televisieserie), een Turkse dramaserie op tv